Accesul (lat. accessus - „pătrundere") este un ansamblu de tulburări ale organismului care se manifestă brusc, în plină sănătate aparentă, și se repetă de obicei la intervale variabile. În perioadele dintre accesuri, bolnavul nu prezintă simptomele bolii (ex. acces de epilepsie, de astm, de gută, de malarie etc.).

Tulburări afective